Ма́рковский, Марко́вский — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Марковский, Алексей Викторович (род. 1957) — советский пловец.
 Марковский, Борис Наумович (1949) — украинский поэт, создатель и главный редактор (1997—2020) литературного журнала «Крещатик».
 Марковский, Борис Павлович (1895—1966) — советский палеонтолог, специалист по стратиграфии и брахиоподам девона. Лауреат Ленинской премии.
 Марковский, Василий Иосифович (1878—?) — Георгиевский кавалер; полковник; 26 января 1917.
 
 Марковский, Джон Иванович (род. 1942) — русский артист балета.
 Марковский, Евгений Николаевич (1947—2019) — советский и белорусский кинорежиссёр и сценарист игровых фильмов.
 Марковский, Егор Августинович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6005; 3 декабря 1839.
 
 Марковский, Илья Эрнестович (род. 1997) — украинский футболист.
 Марковский, Леонид Николаевич (1939—1998) — советский химик-органик, специалист в области химии элементоорганических.
 Марковский, Михаил Фёдорович (1929—1992) — советский архитектор, автор проектов ряда станций Московского метрополитена.
 Марковский, Николай Иосифович (1909—1988) — советский геолог
 Марковский, Тихон Павлович (1885—1918) — русский революционер, участник Гражданской войны, большевик, борец за установление Советской власти в Сибири.
 Марковский, Томаш (род. 1975) — польский шахматист, гроссмейстер.
 Марковский, Юлиан (1846—1903) — польский скульптор.

Топоним 
 Марковский — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Марковский — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Марковский — посёлок в Должанском районе Орловской области.
 Марковский — посёлок в Чайковском районе Пермского края, в прошлом военный городок.

См. также 
 Марков
 Марковски

Примечания